SVD může znamenat:

 Singulární rozklad (Singular value decomposition), způsob rozkladu matic v lineární algebře
 Snajperskaja Vintovka Dragunova, odstřelovačská puška
 Svenska Dagbladet (SvD), švédský deník
 Sander van Doorn (* 1979), nizozemský trance music DJ

Zkratky